Fashion (moda in lingua inglese) può riferirsi a:

Fotografia 
Fashion – Fotografia di moda

Musica 
Fashion – gruppo musicale new wave britannico
Fashion – singolo di David Bowie del 1980, dall'album Scary Monsters (and Super Creeps)
Fashion – canzone di Heidi Montag, ripresa da Lady Gaga e inserita nella colonna sonora di I Love Shopping del 2009

Editoria 
Fashion – rivista di moda canadese

Cinema 
Fashion – film indiano del 2008

Altri progetti